Жоара Чавес (; род. 22 марта 1962, Сан-Паулу) — бразильская шахматистка, международный мастер среди женщин (1985), международный судья (1993).

Четырёхкратная чемпионка Бразилии (1991, 1998, 2002 и 2008).

В составе сборной Бразилии участница 15-и Олимпиад (1982—2008, 2014).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Бразилии